Jean Dupas – pittore francese
 Peter Dupas – serial killer australiano
 Pierre-Louis Dupas – generale francese 
 Ralph Dupas – pugile statunitense